The Force Behind the Power () — восемнадцатый студийный альбом американской певицы Дайаны Росс, выпущенный в 1991 году. Альбом пользовался большой популярностью в Европе, особенно в Великобритании, где занял 11 место в чарте и получил платиновую сертификацию.

Список композиций 
Издание США
 «Change of Heart» — 4:02
 «When You Tell Me That You Love Me» — 4:13
 «Battlefield» — 3:35
 «Blame It on the Sun» — 3:55
 «Heavy Weather» — 4:59
 «The Force Behind the Power» — 4:45
 «Heart (Don’t Change My Mind)» — 4:19
 «Waiting in the Wings» —  4:52
 «One Shining Moment» — 4:48
 «You’re Gonna Love It» — 5:11
 «If We Hold on Together» — 4:09

Международное издание
 «Change of Heart» — 4:03
 «When You Tell Me That You Love Me» — 4:13
 «Battlefield» — 3:35
 «Blame It on the Sun» — 3:55
 «You’re Gonna Love It» — 5:11
 «Heavy Weather» — 4:59
 «The Force Behind the Power» — 4:42
 «Heart (Don’t Change My Mind)» — 4:19
 «Waiting in the Wings» — 4:52
 «You and I» — 4:09
 «One Shining Moment» —  4:48
 «If We Hold on Together» — 4:13
 «No Matter What You Do» (дуэтс Al B. Sure!) — 5:09

Чарты

Сертификации и продажи

Примечания

Ссылки 

Альбомы Дайаны Росс
Альбомы Motown Records